Гомез Фаријас има више значења:

 Гомез Фаријас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Гомез Фаријас (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Гомез Фаријас, Ел Лимон (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Гомез Фаријас (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Гомез Фаријас (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Гомез Фаријас (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гомез Фаријас (Гомез Фаријас, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гомез Фаријас (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику